ZDA steht für:
 Zentrum für Demokratie Aarau, ein Forschungsinstitut im schweizerischen Aarau
 Zertifizierungsdiensteanbieter, siehe Signaturgesetz (Deutschland)

ZdA steht für:
 Zentralverband der Angestellten

zdA steht für:
 zu den Akten, siehe Lebenszyklus von Akten

Abkürzung